Джердж Сергій Федорович — український громадський діяч, політик, науковець, лідер Української республіканської партії.
 Джердж Станіслав Олегович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища